Krasnooktjabrskoje () ist ein russischer Ortsname, abgeleitet von Krasny Oktjabr = Roter Oktober (Oktoberrevolution):

 Krasnooktjabrskoje (Dagestan), Dorf in der Republik Dagestan
 Krasnooktjabrskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Groß Ponnau, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Krasnooktjabrskoje (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk

Siehe auch:
 Krasnooktjabrski